18 -eighteen- – pierwszy album studyjny japońskiej piosenkarki Nany Kitade, wydany 24 sierpnia 2005 roku. Album osiągnął 16 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 4 tygodnie.

Lista utworów 
Teksty utworów zostały napisane przez Nanę Kitade.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na stronie wytwórni 
 Profil albumu na Oricon 

Albumy j-pop
Albumy muzyczne wydane w roku 2005